Mužská dvouhra Open Sud de France 2019 probíhala v první polovině února 2019. Do singlové soutěže montpellierského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl francouzský tenista Lucas Pouille, kterého ve druhém kole vyřadil Kypřan Marcos Baghdatis.

Vítězem se stal 33letý nenasazený Francouz Jo-Wilfried Tsonga, jenž v semifinále předchozího ročníku utrpěl zranění kolena s následnou sedmiměsíční absencí od tenisu. Do Montpellier tak zavítal až jako 210. hráč žebříčku ATP. Ve finále i potřetí zdolal francouzskou turnajovou sedmičku Pierra-Huguese Herberta po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Open Sud de France
Tenis ve Francii v roce 2019
ATP Tour 2019